Le mot Pontevedra peut signifier : 
Pontevedra est une commune de Galice, en Espagne.
Comarque de Pontevedra, est la comarque dont le siège est la commune ci-dessus.
Province de Pontevedra, est l'une des quatre provinces de la communauté autonome de Galice, en Espagne.
Pontevedra CF, est un club de football espagnol basé à Pontevedra, Galicia, Espagne.
Pontevedra (Capiz), une commune en Philippines.
Pontevedra (Negros occidental), une commune en Philippines.Ria de Pontevedra''' est une grande baie dans la région des Rias Baixas dans la province de Pontevedra (Galice), en Espagne.